Адольф Ланкеринг (9 января, 1851 — 4 февраля, 1937) — двадцать третий мэр города Хобокен в штате Нью-Джерси, занимавший данный пост с 1902 года по 1906 года. После, начиная с 1916 года, был почтмейстером.

Биография 
Он родился в январе 1850 года в городе Ферден в Германии в семье Генриха Ланкеринга и Матильды Германн. В 1869 году он поступил в немецкую армию, а в 1871 году его повысили до звания армейского пэймастера.

В 1875 году он мигрировал в американский город Чикаго в штате Иллинойс, где начал работать в небольшой компании по производству сигар Sandhagen & Co. Позже, вместе с женой и двумя братьями он переехал в город Хобокен и основал свою компанию по производству сигар.

Начиная с 1900 года он был полицейским комиссаром, а уже через два года его избрали мэром города.

Адольф Ланкеринг умер в 1937 году в больнице города Джерси-Сити.

Примечания 

Родившиеся в 1851 году
Мэры городов США
Иммигрировавшие в США из Германии